Whitwell puede referirse a:

 Whitwell (Derbyshire), Inglaterra
 Whitwell (Hertfordshire), Inglaterra
 Whitwell (Isla de Wight), Inglaterra
 Whitwell (Rutland), Inglaterra
 Whitwell (Tennessee), Estados Unidos
 Whitwell (Yorkshire del Norte)
 Whitwell-on-the-Hill, Yorkshire del Norte, Inglaterra